Hogeschool voor Economische Studies van Amsterdam, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam (HvA);
Hogeschool voor Economische Studies van Rotterdam, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam (HR).